Zweig este un nume de familie care înseamnă "ramură" în limba germană și se poate referi la:
 Arnold Zweig (1887-1968), scriitor și militant pacifist german de origine evreiască
 Stefan Zweig (1881-1942), scriitor, jurnalist și biograf austriac

Nume de familie germane
Nume de familie evreiești